По произведениям русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809—1852) снято значительное количество фильмов, созданы произведения музыки и музыкального театра. Кроме того, сама личность Гоголя послужила основой для различных художественных произведений и документальных исследований.

Экранизации и фильмы по мотивам произведений 

  — Майская ночь, или утопленница (не сохранился)
  — Вий (не сохранился)
 1909 — Женитьба (не сохранился)
 1909 — Записки сумасшедшего (не сохранился)
 1909 — Мёртвые души
 1909 — Тарас Бульба
  — Любовь Андрия (не сохранился)
 1910 — Майская ночь, или утопленница (не сохранился)
 1910 — Мёртвые души (не сохранился)
  — Солоха (не сохранился)
  — Бред больного (не сохранился)
 1912 — Вий (не сохранился)
 1912 — Записки сумасшедшего (не сохранился)
 1912 — Любовь Андрия (не сохранился)
 1912 — Ревизор (не сохранился)
  — Записки сумасшедшего (не сохранился)
 1913 — Ночь перед Рождеством
 1913 — Ночь под Рождество (не сохранился)
 1913 — Страшная месть (не сохранился)
  — Майская ночь, или утопленница (не сохранился)
  — Майская ночь (не сохранился)
 1915 — Невский проспект (не сохранился)
 1915 — Портрет
 1915 — Ревизор (не сохранился)
  — Вий (не сохранился)
 1916 — Тарас Бульба, или любовь Андрия (не сохранился)
 — — Майская ночь (не сохранился)
  — Шинель
  — Сорочинская ярмарка (не сохранился)
 1927 — Черевички (не сохранился)
  — Женитьба (не сохранился)
  — Сорочинская ярмарка, режиссёр Николай Экк
  — Майская ночь
  — Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
  — Пропавшая грамота
  — Ночь перед Рождеством
  — Ревизор
 1952 — Майская ночь, или Утопленница
  — Шинель
 1959 — Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем
  — Мёртвые души
  — Маска Сатаны
  — Вечера на хуторе близ Диканьки
  — Тарас Бульба (США)
  — Вий
 1967 — Записки сумасшедшего
  — Вечер накануне Ивана Купала
  — Драматические отрывки. Н. В. Гоголь (фильм-спектакль)
  — Пропавшая грамота
  — Нос
 1977 — Женитьба
 1977 — Инкогнито из Петербурга
  — Ревизор
  — Миргород и его обитатели
 1983 — Вечера на хуторе близ Диканьки
  — Мёртвые души
  — Страшная месть
  — Ревизор
  — Нос
  — Вечера на хуторе близ Диканьки
  — Сорочинская ярмарка
  — Дело о «Мёртвых душах»
  — Ведьма
  — Русская игра
  — Марево
  — Тарас Бульба
  — Вий
  — Портрет (Великобритания; в процессе создания)

Гоголь в игровых фильмах 
  — Поэт и царь — Фёдор Лопухов
  — Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — Алексей Консовский
  — Белинский — Георгий Вицин
  — Композитор Глинка — Георгий Вицин
  — Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем — Георгий Вицин
 1976 — Киножурнал «Ералаш», сюжет «Чудное мгновенье» — Георгий Вицин
  — Мёртвые души — Александр Трофимов
  — Лермонтов — Николай Бурляев
  — Генеральная репетиция —  Андрей Зайков и Александр Коптев
  — Киножурнал «Ералаш», сюжет «Гоголь-моголь» — Александр Лыков  — Марево — Александр Паламишев  — Гоголь: Портрет загадочного гения — Владислав Ветров  — Гоголь. Ближайший — Евгений Редько  — Гоголь. Начало — Александр Петров  — Гоголь. Вий — Александр Петров  — Гоголь. Страшная месть — Александр Петров  — Гоголь — Александр Петров  — Гоголь 2 — ?  — «Небытие» (короткометражный) — Тимофей Трибунцев''

Документальные фильмы о Гоголе 
 2001 — Двух гениев полёт. Ф. М. Достоевский и Н. В. Гоголь
 2007 — Три тайны Гоголя
 2009 — Николай Гоголь. Самосожжение
 2009 — Гоголь и Ляхи
 2009 — Птица-Гоголь
 2009 — Гоголь. Прощальная повесть
 2009 — Оправдание Гоголя
 2009 — Как Пушкин с Гоголем породнились, режиссёр Константин Артюхов — о творческом союзе и дружбе А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. О том, как породнились потомки великих российских писателей. Заключительная часть трилогии о потомках Пушкина.

Музыкальный театр 

 1868 — «Женитьба» — опера Модеста Мусоргского, оконченная Михаилом Ипполитовым-Ивановым в 1931 году
 1874 — «Кузнец Вакула» — опера Петра Чайковского
 1880 — «Майская ночь» — опера Николая Римского-Корсакова
 1885 — «Черевички» — опера Петра Чайковского (окончательная версия «Кузнеца Вакулы»)
 1885 — «Утопленница» — опера Николая Лысенко
 1895 — «Ночь перед Рождеством» — опера Николая Римского-Корсакова
 1898 — «Рождественская ночь» — опера Николая Лысенко
 1900 — «Тарас Бульба» — опера Николая Лысенко
 1913 — «Сорочинская ярмарка» — опера Модеста Мусоргского (не окончена, первая постановка — в 1913 году)
 1928 — «Нос» — опера Дмитрия Шостаковича
 1940 — «Тарас Бульба» — балет Василия Соловьёва-Седого
 1942 — «Игроки» — неоконченная опера Дмитрия Шостаковича
 1946 — «Женитьба» — опера Александра Гречанинова
 1952 — «Женитьба» — опера Богуслава Мартину
 1955 — «Тарас Бульба» — балет Василия Соловьева-Седого (новая редакция)
 1957 — «Ревизор» — опера Вернера Эгка
 1963 — «Записки сумасшедшего» — опера Юрия Буцко
 1971 — «Шинель» — опера Александра Холминова
 1971 — «Коляска» — опера Александра Холминова
 1971 — «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» — опера Геннадия Банщикова
 1976 — «Мёртвые души» — опера Родиона Щедрина
 1980 ― «Ревизор» ― балет Александра Чайковского
 1983 — «Портрет» — опера Мечислава Вайнберга
 1985 — «Эскизы» — балет Альфреда Шнитке
 1987 — «Записки сумасшедшего» — опера Вячеслава Кузнецова
 1996 — «Go-gol» — опера Микаэля Левинаса по рассказам Гоголя
 2005 — «Шинель» — опера Александра Жемчужникова
 2006 — «Ревизор» — опера Владимира Дашкевича
 1983 — «Возвращение Хлестакова» — опера Гизелера Клебе
 2002 — «Желтое безумие. Гоголь сжигает рукопись» — третья картина в опере Александра Щетинского «Слепая ласточка»

Примечания

Источники 
 

Николай Гоголь
Темы искусства
Память о Николае Гоголе